Хусейн Фахрі-паша — єгипетський політичний діяч, виконував обов'язки прем'єр-міністра хедивату.
 Фахрі Корутюрк — турецький військово-морський офіцер, дипломат, 6-й президент Туреччини.